Италия или королевство Италия — условное название нескольких сменявших друг друга королевств на территории Италии:
 Лангобардское королевство — варварское государство, существовавшее на территории Италии в 568—774 годах
 Итальянское королевство — франкское государство, образовавшееся на месте Лангобардского королевства в 781. После окончательного распада Каролингской империи в 887 году фактически распалось на несколько государств, правители которых вели борьбу за титул короля Италии. В 962 году (окончательно в 1014 году) было включено в состав Священной Римской империи.
 Итальянское королевство — государство в составе Священной Римской империи. Императоры Священной Римской империи носили титул королей Италии, но с XIV века подчинение было формальным. Окончательно упразднено в 1797 году.